Sprinz steht für:
 Sprinz (Jägersprache), männlicher Vogel der Sperber (Art)

Sprinz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sprinz (1885–?), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Brigitte Meier-Sprinz (Brigitte Meier; 1964-), deutsche Musiktherapeutin, Musiklehrerin, Musikerin und Autorin
 Hans-Peter Sprinz (* 1941), deutscher Bildhauer und Plastiker
 Marco Sprinz (* 1970), deutscher Schauspieler
 Paul Sprinz, Kameramann im 20. Jahrhundert
 Sarah Sprinz (Sarah Heine; * 1996), deutsche Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch
 Sprinzen